Sint-Victorkerk (Afferden)
 Sint-Victorkerk (Apeldoorn)
 Sint-Victorkerk (Auvelais)
 Oude Sint-Victorkerk (Batenburg) (Nederlands Hervormd)
 Sint-Victorkerk (Batenburg) (Rooms-katholiek)
 Sint-Victorkerk (Benschop)
 Sint-Victorkerk (Damme)
 Sint-Victorkerk (Dülmen)
 Sint-Victorkerk (Esino Lario)
 Sint-Victorkerk (Glaaien)
 Sint-Victorkerk (Kubaard)
 Sint-Victorkerk (Neerloon)
 Sint-Victorkerk (Noordwijkerhout)
 Sint-Victorkerk (Obdam)
 Sint-Victorkerk (Proven)
 Sint-Victorkerk (Waddinxveen)

Victor